Cerkev svete Katarine je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Katarine, Lendava
 Cerkev sv. Katarine, Veliki Otok